Ngandu ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Ngandu-Ntumba (* 2000), französische Leichtathletin
 Pius Ngandu Nkashama (* 1946), kongolesischer Literaturwissenschaftler und Romanautor